Esterau bezeichnet:

 die Landschaft Esterau in Rheinland-Pfalz
 die Esterau (Stederau) ein rechter Nebenfluss der Stederau im Landkreis Uelzen